Тыа-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Тыа-Кюеле — озеро, юго-восточнее оз. Тёнгюлю, Республика Саха (Якутия), координаты 62°08' с. ш. 131°33' в. д.
 Тыа-Кюеле — озеро, между р. Кюсентей и р. Спирка, Республика Саха (Якутия), координаты 70°49' с. ш. 135°27' в. д.
 Тыа-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Табалах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°39' с. ш. 136°24' в. д.
 Тыа-Кюеле — протока, левый приток реки Уэс-Кёнё, Республика Саха (Якутия), координаты 64°24' с. ш. 125°35' в. д.

См. также 
 Тыа-Кюель

Примечания